

Musica
Radio Active – album di Fuzzy Haskins.
Radio Active – album di Pat Travers.
Radio:ACTIVE – album dei McFly.

Televisione
Radio Active – serie televisiva canadese trasmessa dal 1998 al 2001.

Altro
Radio Active – videogioco del 1994.

Pagine correlate
Radioactive